Zmagania mężczyzn powyżej 80 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas 
Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej zostały stoczone 11 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawieni zawodnicy 
 Cha Dong-Min
 François Coulombe-Fortier
 Carlo Molfetta
 Robelis Despaigne
 Anthony Obame
 Liu Xiaobo
 Akmal Ergashev
 Bahri Tanrıkulu

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP - wygrana przez przewagę
 WDR - wygrana przez wycofanie się przeciwnika

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012